

Cinema
 La battaglia dei sessi (The Battle of the Sexes) – film del 1928 diretto da D.W. Griffith
 La battaglia dei sessi (The Battle of the Sexes) – film del 1959 diretto da Charles Crichton
 La battaglia dei sessi (Battle of the Sexes) – film del 2017 diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris

Altro
Battaglia dei sessi – gioco
Battaglia dei sessi – partite di tennis giocate tra giocatori di sesso diverso